Милвил може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Милвил (Ню Джърси)
 Милвил (Уисконсин)
 Милвил (Юта)